Rio Perequê (Balneário Barra do Sul) — rio localizado no município de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina
 Rio Perequê (Itapema) — rio localizado entre os municípios de Itapema e Porto Belo, em Santa Catarina
 Rio Perequê (São Paulo)
 Rio Perequê-Açu — rio localizado no estado do Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos